Orden de Cristo puede referirse a:

 Orden de Cristo, orden militar portuguesa, extinta.
 Orden de Cristo, orden militar fundada por Santo Domingo de Guzmán en España, extinta.
 Orden Militar de Cristo, orden honorífica portuguesa, actualmente en vigor.
 Suprema Orden de Cristo, orden honorífica de la Santa Sede, actualmente en vigor.
 Cruz de la Orden de Cristo, emblema de la extinta Orden de Cristo Portuguesa.